Bach kan syfta på:

 Bach (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bach (musikersläkt) – en tysk släkt med Johann Sebastian Bach som främste representant.
 Bach (krater) – en karter på Merkurius
 Bachs blomstermedicin – alternativmedicinsk behandlingsform utan dokumenterad terapeutisk effekt

Geografi

Europa

 Bach, Lot, en kommun i Midi-Pyrénées i Département du Lot i Frankrike, 
 Bach an der Donau, en kommun i Oberpfalz i Bayern, Tyskland,  
 Bach (kommun), en kommun i Tyrolen i Österrike,